Pae – wieś w Estonii, w gminie Kehtna, w gminie Rapla
 Pae – wieś w Estonii, w gminie Padise, w prowincji Harju.
 Physical Address Extension